Kalhor ist der Familienname folgender Personen:

 Amirhossein Kalhor (* 1996), iranischer Grasskiläufer
 
 Kayhan Kalhor (* 1963), iranischer Kamanchehspieler und Komponist
 Marjan Kalhor (* 1988), iranische Gras- und Alpinskiläuferin
 Mitra Kalhor (* 1985), iranische Gras- und Alpinskiläuferin
 Narges Kalhor, iranische Filmemacherin

Daneben bezeichnet Kalhor einen kurdischen Stamm aus dem Iran, siehe Kalhor (Stamm)